Влади́мир Ива́нович Киселёв:
 Киселёв, Владимир Иванович (1924—2008) — советский и российский историк.
 Киселёв, Владимир Иванович (1935—2017) — советский и российский дипломат.